Торрес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Махина. Занимает площадь 80,5 км². Население — 1656 человек (на 2010 год). Расстояние — 31 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Página del Partido Popular de Torres
 
 Página sobre Torres
 Municipio de Torres (página personal)
 
 El blog de torres(página personal)
 El blog de torres, sus gentes y sus cosas(página personal)

Муниципалитеты Хаэна